Armand Béhic steht für:

 Armand Béhic (Schiff), französisches Passagierschiff
 Louis Henri Armand Béhic (1809–1891), französischer Politiker